Saint-Maime-de-Péreyrol  (en occitano Sent Maime de Perairòus) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Dordoña, en el distrito de Périgueux y cantón de Vergt.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Saint Maime Pereyrol